Beauxis ist der Familienname folgender Personen:

 Lionel Beauxis (* 1985), französischer Rugby-Union-Spieler
 Luis Antonio Beauxis (* 1960), uruguayischer Schriftsteller